Транскри́пция ( «через; пере-» +  «черчу, пишу», ):

В биологии 
 Транскрипция — построение РНК по комплементарной ей ДНК.
 Обратная транскрипция (например, у ретровирусов) — построение ДНК по комплементарной ей РНК.

В лингвистике 
 Транскрипция — передача элементов звучащей речи (фонем, аллофонов, звуков) на письме с помощью какой-либо системы знаков.
 Практическая транскрипция — запись иноязычных имён и названий с использованием исторически сложившейся орфографической системы языка-приёмника (часто ошибочно смешивается с транслитерацией) для использования в обычных текстах.
 Научная транскрипция — формализованная запись звукового состава (произношения) слов некоторого языка (не обязательно иностранного); часто осуществляется, например, с использованием специальных знаков Международного фонетического алфавита, но может производиться и буквами обычных алфавитов; обычно различают две из них:
 Фонетическая транскрипция — условная передача звучания слова, обычно встречается в словарях и разговорниках.
 Фонематическая транскрипция — передача фонемного состава.

В музыке 
 Транскрипция — творческая адаптация музыкального произведения для другого, по сравнению с оригиналом, инструмента (голоса, группы инструментов) или его вольная, часто виртуозная, обработка.